Sabinius ist der Name folgender Personen:

 Marcus Sabinius Fuscus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Sabinius Barbarus, römischer Soldat und Politiker